Grand é o nome de dois condados dos Estados Unidos:

 Condado de Grand (Colorado)
 Condado de Grand (Utah)

Desambiguações de topônimos